Прауд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Прауд, Бенджамин (род. 1994) — британский пловец, чемпион мира 2017 года, двукратный чемпион Европы, призёр чемпионатов Европы на короткой воде.
 Прауд, Тед (1930—2017) — английский историк почты, филателистический писатель и филателистический дилер.